Хондиус (лат. Hondius) — фламандская фамилия. 

Известные носители:

 Хондиус, Абрахам (1625—1691) — голландский художник эпохи барокко.
 Хондиус, Вильгельм (ок. 1598—1652 или 1658) — фламандский картограф, гравёр и художник.
 Хондиус, Хендрик Старший (1573—1650) — фламандский гравёр, картограф и издатель.
 Хондиус, Йодокус (1563—1612) — фламандский картограф и издатель атласов и карт.